Сан Хосе Обреро има више значења:

 Сан Хосе Обреро (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хосе Обреро (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хосе Обреро (Таретан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Хосе Обреро (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику